Canale 12 è un'emittente televisiva a carattere regionale della Sardegna che trasmette dalla città di Sassari.

Storia 
Canale 12 nasce dalle ceneri di Antenna 1, messa in liquidazione volontaria dai suoi editori. Da qui l'idea di dieci giornalisti di creare una nuova emittente televisiva in grado di raccontare il territorio e distinguersi dalle altre emittenti e redazioni giornalistiche. La programmazione del canale è iniziata il primo agosto del 2016.

La direzione di Canale 12 è affidata a Sandra Sanna, mente Luca Foddai è il vice direttore del canale.

Palinsesto 
Attualmente vanno in onda 3 edizioni giornaliere del telegiornale, ovvero il tg della mattina (dalle 7 alle 10:30 del mattino), il tg del pomeriggio (dalle 14 alle 16:30) e il tg della sera (dalle 19:45 a mezzanotte). Alcuni programmi dell'emittente locale attualmente in onda sono:
 Mattino Live
 Polis - Tutto quanto fa politica
 La quarta di copertina
 L'eco della fiera
 Start - Idee in luce

Note 

Reti televisive della Sardegna